USS Little ist der Name zweier Schiffe der United States Navy:

USS Little (DD-79), ein Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst gestellt 1918 und gesunken 1942
USS Little (DD-803), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst gestellt 1944 und gesunken 1945

Little